Горицкая Старица () — озеро (старица), расположенное на территории Черниговского района (Черниговская область). Площадь — 0,6 км². Тип общей минерализации — пресное. Происхождение — речное (пойменное). Группа гидрологического режима — сточное.

География 
Длина — 2. Ширина — 0,2 км. Глубина наибольшая — 3 м, глубина уменьшается до 75 см. Озеро используется для отдыха, рыболовства. Озеро образовалось вследствие русловых процессов (изменения меандрированного русла) реки Десна.

Расположено на левом берегу Десны — в 2,5 км от села Горица. Озерная котловина имеет С-образную (вытянутую узкую) форму. Восточные берега низкие, заболоченные, укрыты болотной и луговой растительностью, западные — высокие, сухие, местами поросшие ольхой и ивой.

Водоём у берега зарастает прибрежной растительностью (тростник обыкновенный), а водное зеркало — водной, в том числе редкими видами: ряска малая и сальвиния плавающая.

Питание смешанное. Дно илистое. Прозрачность воды — 1 м. Зимой замерзает.

Природа 
Водятся карась, линь, плотва, окунь, щука, верховодка и прочие. Прибрежная зона служит местом гнездования камышовки, камышница, болотных крачек.

Примечания

Источники 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 
 М. О. Барановський.  Горицька Стариця // Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. Т. 6.
 Никифоров О. Г. Деснянські озера: Путівник. К., 1967

Бассейн Десны (приток Днепра)
Озёра Черниговской области
Черниговский район (Черниговская область)